Aufgrund einer Verwaltungsreform in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Juli 1952 wurden die bisherigen ostdeutschen Länder, wie etwa Mecklenburg, abgewickelt und durch 15 Bezirke, unter anderem dem Bezirk Rostock, ersetzt. Im Zuge dieser Reform wurde auch die existierende Fußball-Landesklasse Mecklenburg aufgelöst. An ihrer Stelle rückte im Bezirk Rostock nun die Bezirksliga Rostock nach.

Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1952/53 war die erste Spielzeit dieser neuen Bezirksliga auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der DDR-Liga die dritthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1952/53 wurde im Rundenturnier mit zehn Mannschaften ausgetragen, begann am 28. September 1952 und endete am 19. April 1953.

Zum Schluss der Saison setzte sich die BSG Einheit Rostock mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber der BSG Motor Stralsund durch und wurde Bezirksmeister, was die Qualifikation zur Aufstiegsrunde in die nächsthöhere Spielklasse bedeutete. Selbige Teilnahme blieb erfolglos, da sich die Betriebssportgemeinschaft Einheit Rostock hier nicht hinreichend gegenüber der Konkurrenz – bestehend aus der BSG Motor Hennigsdorf, der BSG Chemie Schönebeck, der BSG Chemie Glauchau und der BSG Aktivist Bleicherode – durchsetzen konnte.

Ein Absteiger aus der Bezirksliga Rostock wurde in jener Saison nicht ermittelt.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952/53